Le terme Église unie peut désigner plusieurs notions : 

 au sens général, une Église unie est une institution religieuse issue de la fusion de deux institutions - ou Églises - préexistantes ;
 l'Église unie du Canada est une Église calviniste (ou réformée), faisant partie de la Communion mondiale d'Églises réformées ;
 les Églises unies en Allemagne sont des Églises protestantes affiliées à l’Église évangélique en Allemagne, rassemblant à la fois des membres de confessions calvinistes et luthériennes.